Příjmení Lomakin (, v ženské podobě ) nosí více osob:

 Andrej Lomakin (1964–2006), ruský hokejista
 Dmitrij Lomakin (* 1976), kazašský vzpěrač
 Gavriil Jakimovič Lomakin (1812–1885), ruský hudební skladatel
 Trofim Lomakin (1924–1973), sovětský vzpěrač, olympijský vítěz
 Vasilij Alexandrovič Lomakin (1899—1943), plukovník Rudé armády, Hrdina Sovětského svazu

Ruská příjmení